Fleetwood ist der Name folgender Orte:

England:
 Fleetwood in der Grafschaft Lancashire
Vereinigte Staaten:
 Fleetwood (Alabama)
 Fleetwood (Georgia)
 Fleetwood (New York)
 Fleetwood (North Carolina)
 Fleetwood (Oklahoma)
 Fleetwood (Pennsylvania)
 Fleetwood Park (Ohio)

Fleetwood ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Fleetwood (1638–1692), englischer Soldat und Politiker
 Folke Fleetwood (1890–1949), schwedischer Diskuswerfer
 Francis Fleetwood († 2015), US-amerikanischer Architekt 
 Frederick G. Fleetwood (1868–1938), US-amerikanischer Politiker
 Harald Gustaf Fleetwood (1879–1960), letzter schwedischer Reichsherold
 Kate Fleetwood (* 1972), britische Schauspielerin
 Mick Fleetwood (* 1947), britischer Rockmusiker
 Roy Fleetwood (* 1946), britischer Architekt und Designer
 Susan Fleetwood (1944–1995), britische Schauspielerin
 Tommy Fleetwood (* 1991), englischer Berufsgolfer

Fleetwood steht außerdem für:
 Fleetwood Metal Body Co., einen amerikanischen Karosseriehersteller
 Cadillac Fleetwood, von dem Unternehmensnamen Fleetwood Metal Body Co. abgeleiteten den Modellnamen
 Fleetwood Mac ist eine britisch-amerikanische Musikgruppe
 HMS Fleetwood, britische Sloop der Royal Navy, 1936 in Dienst gestellt und 1959 abgebrochen